Мересанх III — царица Древнего Египта, дочь Хетепхерес II и супруга фараона Хафра.

Общие сведения 
Её найденные останки были тщательно обследованы. Анатом пришел к заключению, что Мересанх исполнилось на момент смерти 50-55 лет, её рост составлял 152 см, а зубы были совершенно изношены.

На изображениях она предстает перед нами в самых различных вариациях париков. Там, где она стоит возле своей богоподобной матери, у неё короткая прическа и она одета в похоронную шкуру леопарда, символизирующая обряд похорон.

Место погребения царицы — некрополь Гиза. Содержит строки об дате смерти и дате погребения.

«Дочь царя (принцесса) Мересанх, года раза I — го (счёта скота), месяца I — го (времени года) Безводья, числа 21 — го, умиротворение (совр. религ. „Преставленная“) двойника её, отправление её в чистую (мастерскую) (то есть мастерская, где обрабатывались трупы). Жена царя (царица) Мересанх, года после I — го, месяца II — го (времени года) Выхождения, числа 18 — го, отправление её в гробницу её добрую».

Иными словами, царственная покойница со смерти до дня погребения находилась в течение 372 дней в «чистой» (мастерской) (по егип. wabt).

Примечания

Литература 
 
 Перепёлкин Ю. Я. Хозяйство староегипетских вельмож. М., 1988.

Правители Египта
Царицы Древнего Египта
Персоналии IV династии Египта